Lega Pro Seconda Divisione foi o quarto nível do futebol profissional na Itália entre 1978 e 2014. Era dividida em três zonas: A, B e C. Foi criada em 1978 e em 2014 deu origem à Serie C.

O campeonato era dividido em duas fases: a temporada regular, jogada de setembro a maio, e a fase de playoff, de maio a junho. Era composto por 41 equipes, divididas em um grupo de 20 e um grupo de 21 equipes, divididas geograficamente.

Subiam à Lega Pro Prima Divisione (terceiro nível) as equipes que terminassem em primeiro e segundo lugar no campeonato, além de uma equipe que vencesse os playoffs em cada divisão. As equipes que terminasse nos três últimos lugares no campeonato, além dos dois perdedores do playoff de descenso, caíam à Série D.

Campeões 
Esta é a lista de campeões do quarto nível do Campeonato Italiano de Futebol.

Serie C2

Temporadas de 1978–79 até 1990–91

Temporada de 1991–92 até 2007–08

Lega Pro Seconda Divisione

Temporadas de 2008–09 até 2010–11

Temporadas de 2011–12 até 2013–14

Histórico de participações 
Entre 1978 e 2014, 332 agremiações participaram da Lega Pro Seconda Divisione. Algumas equipes da Serie A também estiveram na competição.

 24 vezes: Pergolettese, Pro Vercelli
 23 vezes: Olbia
 21 vezes: Legnano, Novara, Teramo
 19 vezes: Pavia, Pontedera, Pro Patria
 18 vezes: Catanzaro, Fano, Giulianova, Montevarchi, Prato, Vigor Lamezia
 17 vezes: Alessandria, Forlì, Juveterranova, Gubbio, Mantova,  Nola, Poggibonsi, Rimini, Turris
 16 vezes: Frosinone, Torres
 15 vezes: Chieti, Mestre, Potenza
 14 vezes: Carrarese, Civitanovese, Latina, Lecco, Maceratese, Ospitaletto, Sassuolo
 13 vezes: Cavese, Igea Virtus, Lanciano, Pro Sesto, Savona, Tempio, Varese, Vis Pesaro, Voghera
 12 vezes: Andria BAT, Biellese, Bisceglie, Brindisi, Casale, Giorgione, Lodigiani, Martina, Matera, Monopoli, Montichiari, Viareggio
 11 vezes: Avezzano, Bellaria Igea Marina, Juve Stabia, Massese, Melfi, Pordenone, Ravenna, Sangiovannese, San Marino, Sorrento, Trapani, Valenzana
 10 vezes: Benevento, Celano, Centese, Civitavecchia, Derthona, Pro Vasto, Siracusa, Spezia, Südtirol, Venezia
 9 vezes: Castel di Sangro, Castelnuovo, Fasano, Giugliano, Jesina, L'Aquila, Marsala, Nocerina, Rondinella, Savoia, Solbiatese, Trento
 8 vezes: Astrea, Baracca Lugo, Battipagliese, Cecina, Cuneo, Formia, Francavilla, Gualdo, Lucchese, Messina, Mobilieri Ponsacco, Palmese, Sanremese, Siena, Trani, Treviso, Viterbese
 7 vezes: Alcamo, Bassano Virtus, Castrovillari, Cittadella, Crotone, Ercolanese, Fanfulla, Fiorenzuola, Grosseto, Imolese, Imperia, Livorno, Omegna, Paganese, Palazzolo, Rende, SPAL, Suzzara
 6 vezes: Acireale, Afragolese, Aversa Normanna, Campobasso, Carbonia, Carpenedolo, Cassino, Castel San Pietro, Cerretese, CuoioCappiano, Foligno, Ischia Isolaverde, Lumezzane, Montebelluna, Osimana, Puteolana, Ragusa, Rhodense, Riccione, Sandonà, Sangiuseppese, Sora, Triestina, Valdagno, Vibonese
 5 vezes: Akragas, Altamura, Ancona, Asti, Banco di Roma, Barletta, Carpi, Casertana, Cattolica, Cisco Roma, Conegliano, Cosenza, Entella, Foggia, Frattese, Giacomense, Ivrea, Leonzio, Licata, Meda, Mira, Molfetta, Monselice, Montecatini, Monza, Oltrepò, Pistoiese, Pro Italia Galatina, Sansovino, Taranto, Ternana, Tolentino, Tricase, Virescit Boccaleone
 4 vezes: Albanova, ALMAS, Aosta, Canavese, Casarano, Catania, Cesenatico, Cremonese, Faenza, Gavorrano, Isola Liri, Leffe, Mezzocorona, Nardò, Orceana, Padova, Pievigina, Pizzighettone, Portogruaro, Sant'Elena Quartu, Renate, Rodengo Saiano, Sambonifacese, Sarzanese, Seregno, Sorso, Vigor Senigallia, Vittoria
 3 vezes: Adriese, Aglianese, Angizia Luco, Aprilia, Arzanese, Brescello, Canicattì, Cerveteri, Chievo, Fermana, Fondi, Gladiator, Isernia, Manfredonia, Milazzo, Nissa, Noicàttaro, Nuorese, Perugia, Pisa, Pro Cisterna, Pro Gorizia, Real Marcianise, Reggiana, Rovigo, Sant'Anastasia, Sant'Angelo, Santarcangelo, Saronno, Scafatese, Squinzano, Val di Sangro
 2 vezes: Albese, Alghero, Arezzo, Arona, Belluno, Borgo a Buggiano, Bolzano, Casatese, Casoria, Castiglione, Città di Castello, Colligiana, Crociati Noceto, Elpidiense, FeralpiSalò, Gallipoli, Giarre, Grumese, Iperzola, Itala San Marco, Juventus Domo, Lupa Frascati, Modica, Neapolis Mugnano, Ostia Mare, Pescina Valle del Giovenco, Reggina, Rieti, Rosetana, Sacilese, Sambenedettese, Sangiustese, Sansepolcro, Thiene, Tivoli, Valdiano, Villacidrese
 1 vez: Adelaide Nicastro, Albinese, AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Atletico Catania, Audace San Michele E., Aurora Desio, Avellino, Boca San Lazzaro, Borgosesia, Bra, Brembillese, Cairese, Calcio Caravaggese, Casalotti, Castel Rigone, Como, Crevalcore, Cynthia, Delta Porto Tolle, Ebolitana, Enna, Figline, Florentia Viola, Gioiese, Gioventù Brindisi, HinterReggio, Ilva, Jesolo, Juventina Gela, La Palma, Modena, Moncalieri, Morro d'Oro, Palermo, Paternò, Piacenza, Pietrasanta, Poggese, Pomezia, Pro Belvedere Vercelli, Real Vicenza, Russi, Rutigliano, Salernitana, Saviglianese, Terranova Gela, Tritium, Tuttocuoio, Vallée d'Aoste, Vico Equense, Vigevano, Virtus Vecomp Verona

Ligações externas 
 Lega Pro

Campeonato Italiano de Futebol
Itália
Competições de futebol da Itália